

Cinema 
 Aberdeen – film del 2000 diretto da Hans Petter Moland

Musica 
 Aberdeen – gruppo musicale indie pop

Sport 
  – squadra di calcio scozzese

Geografia

Botswana 
 Aberdeen – località del distretto di Kgalagadi

Canada 
 Aberdeen – città del Saskatchewan

Cina 
 Aberdeen – area nella parte sud dell'isola di Hong Kong

Regno Unito 
 Aberdeen – città della Scozia

Stati Uniti d'America 
 Aberdeen – città della contea di Moore, Carolina del Nord
 Aberdeen – capoluogo della contea di Brown, Dakota del Sud
 Aberdeen – città della contea di Bingham, Idaho
 Aberdeen –  census-designated place nella contea di Porter in Indiana
 Aberdeen – città della contea di Harford, Maryland
 Aberdeen – capoluogo della contea di Monroe, Mississippi
 Aberdeen – township della contea di Monmouth, New Jersey
 Aberdeen – villaggio della contea di Brown, Ohio
 Aberdeen – comunità non incorporata della contea di Collingsworth, nel Texas
 Aberdeen – città della contea di Grays Harbor, Washington

Sri Lanka 
 Aberdeen

Sudafrica 
 Aberdeen – città della municipalità locale di Camdeboo

Altro
 Aberdeen Poppy – personaggio del libro Fairy Oak